Мине́рва:
 Минерва — италийская богиня мудрости.
 Кельтская Минерва

Географические объекты 
 Минерва (Нью-Йорк)
 Минерва (Огайо)
 Минерва — риф в Тихом океане.
 Республика Минерва — виртуальное государство.

Корабли 
 Минерва — русская галера типа «Амур» Азовского флота.
 Минерва — русская галера типа «Быстрая» Азовского флота.
 Минерва — русское транспортное судно Балтийского флота, взятое в плен у Швеции в 1788 году.
 Минерва — фрегат Балтийского флота Российской империи.
 Минерва — фрегат Черноморского флота Российской империи.
 Минерва — русская шебека одноимённого типа Балтийского флота.
 Шебеки типа «Минерва» — серия из четырёх 32-пушечных шебек русского флота.
 Минерва — русская яхта Балтийского флота.
 :en:HMS Minerva — ряд кораблей британского флота.
 :en:French ship Minerve — ряд кораблей французского флота.
 Минерва — круизный лайнер, бывшее советское исследовательское судно «Океан» (:en:Minerva (ship)).
 Корветы типа «Минерва» — корветы итальянского флота.

Другое 
 93 Минерва — астероид в Солнечной системе.
 Минерва — ежемесячный журнал, издавался в Москве в 1806—1807 годах.
 Минерва — бельгийский пулемётный броневик Первой мировой войны.
 Минерва Макгонагалл — одна из персонажей мира «Гарри Поттера».
 Минерва, Мария (род. 1988) — эстонская певица.
 Minerva — научный журнал.

См. также 
Виконтство Минерв